Das Dameneinzel der Australian Open 1983 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Chris Evert-Lloyd. Das Finale bestritten Martina Navratilova und Kathy Jordan, das Navrátilová in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1983